Alfândega da Fé pode ser:
 Alfândega da Fé — município do distrito de Bragança, Portugal.
 Alfândega da Fé (freguesia) — freguesia do concelho de Alfândega da Fé, Portugal.
 Alfândega da Fé (vila) — vila da freguesia e do concelho de Alfândega da Fé, Portugal.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos